outsider (autsajder) – termin z dziedziny psychologii i socjologii.

 Literatura 
 The Outsider – powieść Richarda Wrighta z 1953 r. 
 Outsider (oryg. The Outsider) – powieść Colina Wilsona z 1956 r.

 Muzyka
 Autsajder – płyta i piosenka zespołu Dżem.
 Outsider – piosenka grupy T.Love (nie została wydana na płycie z powodu sytuacji rynku fonograficznego lat ’80), wydana także przez zespół Pidżama Porno na albumie Ulice jak stygmaty – absolutne rarytasy. Od tego czasu T.Love gra ją ponownie na koncertach.
 Outsider – album zespołu Fenomen.
 Outsider – piosenka zespołu Grupa Operacyjna.
 Outsider – singel zespołu Pidżama Porno.
 Outsider – piosenka grupy Ramones. Zespół Green Day umieścił cover tej piosenki na płycie Shenanigans.
 Outsider – pseudonim, którego używa południowokoreański raper Shin Ok-cheol.
 Outsider – utwór rapera Pyskatego z albumu Pasja.
 Outsider – utwór zespołu Kingdom Come z albumu Bad Image.
 Outsider – album zespołu Three Days Grace.

 Sport
 outsider – zawodnik (lub drużyna) niemający zbyt wielkich szans na zwycięstwo, wyraźnie wyróżniający się od reszty startujących.

 Film
 Autsajder – polski film fabularny z 2018 w reżyserii Adama Sikory.

Zobacz też 

 Outsiderzy
 The Outsiders